Kurfürstin Magdalena Sibylle ist die Bezeichnung folgender Personen:
* Magdalena Sibylle von Preußen (1586–1659), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Magdalena Sibylle von Brandenburg-Bayreuth (1612–1687), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen